Romellina är ett släkte av svampar. Romellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Romellina